«Тангейзер» — советская и российская хард-рок-группа.

Год основания — 1987.

Стиль исполнения — неоклассика /neoclassical/.

Основатель группы — гитарист-виртуоз Юрий Гаврилов.

История 

1987—1994 гг. — первый состав группы.

Исполнение собственных музыкальных композиций. Большая гастрольная деятельность по городам Советского Союза.

1989 год — запись альбома "Коррида".

1992 год — успешные гастроли коллектива на джазовом фестивале Discover Jazz в США, в том числе городе-побратиме Берлингтон, где группа «Тангейзер» отыграла несколько концертов с легендарным музыкантом Big Joe Burrell. После гастролей музыкальными критиками Северной Америки гитарист группы Юрий Гаврилов был признан «виртуозом-гитаристом, сравнимым с Al Di Meola».

1995—2006 гг. — период сольной карьеры гитариста группы Юрия Гаврилова.

2006 год — Юрий Гаврилов при поддержке своих друзей открывает в городе Ярославле студию звукозаписи, где успешно записывает и выпускает четыре своих сольных инструментальных альбома.

Август 2014 года — Юрий Гаврилов собирает новый состав группы «Тангейзер», который начинает свою концертную деятельность исполняя, неоклассику в интеллектуальном стиле и классическую музыку в рок-обработке.

Состав группы «Тангейзер»

1987—1994 гг. 
Вячеслав Буров — вокал,Юрий Гаврилов — гитара,Роман Новожилов — клавишные,Сергей Афанасьев — ударные,Александр Некрасов — бас,Сергей Ушаков — звукорежиссер.

2015 г. 
Юрий Гаврилов — гитара,Михаил Доброхотов — бас-гитара,Дмитрий Лямин – клавишные,Антон Никитин — ударные,Михаил Золкин — звукорежиссер,Дмитрий Иловайский — IT-инженер,Роман Кисарин — директор группы.

Дискография 

1989 год — Коррида

2010 год — Экспрессия XXI (сольный альбом Юрия Гаврилова)

2012 год — Виртуоз (сольный диск Юрия Гаврилова)

2014 год — Настроение (сольный диск Юрия Гаврилова)

2014 год — Ночной гонщик (сольный диск Юрия Гаврилова)

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Канал Youtube

Группа в Facebook

Рок-группы СССР. Тангейзер

 
Рок-группы СССР
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1987 году